Le British Grand Prix 2011 est l'édition 2011 du British Grand Prix, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule au National Squash Centre à Manchester du 19 au 25 septembre 2011.

Ramy Ashour l'emporte en finale face à Nick Matthew.

Dotation et points 
En 2011, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Grand Prix

Liens externes 

British Grand Prix (squash)
PSA World Series 2011
Sport en Angleterre en 2011
Sport en septembre 2011